Felipe II, margrave de Baden (Baden-Baden, 19 de febrero de 1559 - 7 de junio de 1588) fue desde 1571 hasta 1588 margrave de Baden-Baden. Era el hijo del margrave protestante Filiberto de Baden-Baden y la católica Matilde de Baviera (1532-1565).

Vida 
El padre de Felipe II, Filiberto, murió a principios de octubre de 1569 en la batalla de Montcontour. Felipe, de diez años de edad, y su hermana, que tenía un año, Jacoba, crecieron con sus tutores, su tío Alberto V de Baviera. Alberto dio a Felipe una estricta educación católica. En la universidad de Ingolstadt, Felipe fue educado en el espíritu de la Contrarreforma.

Filiberto había prometido a sus súbditos libertad religiosa, pero después de su muerte, su libertad se vio cada vez más y más restringida por su viuda y su hijo, que estaban fuertemente influidos por su educación católica. Incluso durante la regencia de su tío y tutela del duque Alberto V, el rito católico fue reintroducido en el margraviato de Baden-Baden en los años 1570/71. Después de asumir el gobierno, el primer decreto de Felipe II fue que todos los ciudadaos de Baden-Baden tenían que acudir a los servicios religiosos, bajo la amenaza de severas sanciones.

Felipe II desmanteló el Palacio nuevo en Baden-Baden (que había sido construido en 1579) y construyó un castillo más magnífico, al estilo del Renacimiento, en el mismo lugar. Esto incrementó sus deudas considerablemente. Un inventario realizado en 1582 puso de manifiesto una deuda de 200.000 guilders, además de 218 instrumentos musicales. Felipe II intentó saldar estas deudas reorganizando el sector comercial e incrementando los impuestos. Así, la economía del margraviato pasó a ser gradualmente una especie de economía planificada.

Un capítulo oscuro en la historia de Baden-Baden fue la caza de brujas que tuvo lugar durante su reinado. Dio comienzo durante la regencia bávara, pero su número se incrementó considerablemente durante el reinado de Felipe. La última caza de brujas bajo Felipe II tuvo lugar en 1580; 18 mujeres fueron quemadas en la hoguera en los distritos de Rastatt, Baden-Baden y Kuppenheim.

Cuando Felipe II murió a los 29 años de edad, no dejó descendientes y le sucedió su primo, convertido al catolicismo cuatro años antes, Eduardo Fortunato, margrave de Baden-Rodemack. Felipe II fue enterrado en la colegiata de Baden-Baden.

Ancestros

Véase también 
 Margraviato de Baden
 Anexo:Soberanos de Baden

Enlaces externos 
 "Philipp II" en www.bad-bad-de

Margraves de Baden del siglo XVI (casa de Zähringen)
Margraves de Baden-Baden
Nacidos en Baden-Baden
Fallecidos en Baden-Baden